Floh steht für:

 Floh, Insekt aus der Ordnung der Flöhe
 Floh, Geschicklichkeitsspiel, siehe Flohspiel
 floh!, deutsche Jugendzeitschrift (ab 1876)

 Floh (Floh-Seligenthal), Ortsteil der Gemeinde Floh-Seligenthal, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Kanton Floh, ehemalige Verwaltungseinheit im Distrikt Eschwege des Departements der Werra im napoleonischen Königreich Westphalen
 Haus Floh oder Floh’sches Haus, Patrizierwohnhaus in der Stadtmitte von Krefeld

 Der Floh (1869–1919), österreichische satirische Wochenzeitung
 Der Floh (Giambattista Basile), Märchen aus Giambattista Basiles Sammlung Pentamerone (1636)

Siehe auch:
 Meister Floh (Märchen)

 FLO (Begriffsklärung)